Piercing – pratica di forare alcune parti superficiali del corpo allo scopo di introdurre oggetti quale ornamento o pratica rituale
 Piercing – album del 1972 dell'organista Bobby Pierce
 Piercing – romanzo del 1994 di Ryū Murakami
 Piercing – film del 2018 diretto da Nicolas Pesce